La selenite (formula chimica: CaSO4·2H2O) è un minerale della famiglia dei gessi
A volte si indicano come seleniti composti chimici che contengono l'anione SeO32−: si veda Acido selenioso
I Seleniti sono anche gli ipotetici o immaginari abitanti della luna (citati in alcuni romanzi e film di fantascienza come ad esempio I primi uomini sulla Luna o Viaggio nella Luna)